L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Agustín Calleri remporte l'épreuve de simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle de double.

Lauréats 
Agustín Calleri remporte le  de sa carrière en battant en finale Mariano Zabaleta.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent le titre en battant en finale David Ferrer et Fernando Vicente. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2003) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2003
Acapulco
Tennis
Tennis en février 2003